

Geografie 
 Haardt (Neustadt) - plaats in Rijnland-Palts 
 Haardt (Weißenburg) - plaats in Beieren
 Haardt (Adelshofen) - plaats in Beieren
 Haardtgebergte - gebergte in Rijnland-Palts

Personen 
 Christian Haardt - Duits politicus
 Georges-Marie Haardt - Belgisch-Frans ondernemer, hoofd van Citroën
 Robert Haardt - Oostenrijks geograaf
 Sara Haardt - Amerikaans auteur